

Geografie 
 Indra (Estland), dorp in Estland
 Indra Damai, plaats in Atjeh (Indonesië)
 Indra Kasih, plaats in Medan (Indonesië)
 Indra Puri, plaats in Aceh Besar (Indonesië)
 Indra Sakti (Tanjung Balai Selatan), plaats in Noord-Sumatra (Indonesië)
 Indra Sakti (Tapung), plaats in Kampar (Indonesië)
 Indra Sari Jaya, plaats in Indragiri Hilir (Indonesië)

Mythologie 
 Indra, Indische god van oorlog, de hemel, onweer en regen

Personen 
 Indra Angad-Gaur, Nederlandse floretschermster
 Indra Arendz, Nederlandse langebaanschaatsster
 Indra Brahma, prins van Lan Xang
 Indra Dewitte,  Belgische journaliste
 Indra Hu-Ramdas, Surinaamse schrijfster
 Indra Kamadjojo, Indisch-Nederlands danser
 Indra Lesmana, Indonesisch jazz-pianist
 Indra Nooyi, Indiaas-Amerikaans ondernemer
 Indra Ové, Engelse actrice
 Indra Siera, Belgisch regisseur

Overige 
 Indra (Holst), symfonisch gedicht
 Indra Sistemas, Spaans beveiligingsbedrijf